Ясеновецька сільська рада — Івано-Франківська область, Рожнятівський район
 Ясеновецька сільська рада — Львівська область, Золочівський район